

Patronymes 

 Allan W. Eckert (1931-), historien, naturaliste et auteur américain
 Angela Eckert, actrice américaine
 Bärbel Eckert (1955-), nom de jeune fille de Bärbel Wöckel, athlète est-allemande
 Christian Eckert (1956-), homme politique français, secrétaire d’État chargé du Budget au Ministère des Finances et des Comptes publics (cf. Loi Eckert)
 Claudia Eckert (1959-), informaticienne allemande
 Cynthia Eckert (1965-), rameuse d'aviron américaine
 Eduard Emil Eckert (?-1866), avocat et essayiste allemand
 Ernst Eckert (1904-2004), scientifique germano-américain
 Florian Eckert (1979-), skieur alpin allemand
 Franz Eckert (1852-1916), compositeur allemand
 Georg Maria Eckert (1828-1901), photographe allemand
 Heinrich Eckert (1833-1905), photographe techèque
 Heinrich Ambros Eckert (1807-1840), peintre et lithographe allemand
 John Eckert (1919-1995), ingénieur et pionnier américain de l'informatique
 Max Eckert-Greifendorff (1868-1938), géographe et cartographe allemand, connu pour ses projections cartographiques (voir ci-dessous)
 Vincent Eckert (1970-), auteur, compositeur et interprète français
 Volker Eckert (1959-2007), tueur en série allemand
  (1902-1971), astronome américain

Systèmes de projection cartographique
Voir Max Eckert-Greifendorff
 Eckert I
Eckert II
 Eckert III
Eckert IV
 Eckert V
 Eckert VI

Toponyme 

 Eckert (Colorado)
 Eckert (Texas)
 (1750) Eckert, astéroïde nommé d'après l'astronome américain 
 Eckert, cratère lunaire nommé d'après l'astronome américain

Autres
 Loi Eckert, loi française relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence.
 Nombre d'Eckert d'après Ernst Eckert
 Prix Eckert-Mauchly d'après John Eckert

Patronyme alsacien